Lowell steht für:

 Lowell (Marskrater)
 Lowell (Mondkrater)
 Lake Lowell, Stausee in Idaho
 Lowell-Observatorium in Arizona
 Lowell Holly Reservation, Naturschutzgebiet in den Vereinigten Staaten
 Lowell-American Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Lowell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lowell (Arizona)
 Lowell (Arkansas)
 Lowell (Florida)
 Lowell (Georgia)
 Lowell (Idaho)
 Lowell (Illinois)
 Lowell (Indiana)
 Lowell (Iowa)
 Lowell (Kalifornien)
 Lowell (Kansas)
 Lowell (Kentucky)
 Lowell (Maine)
 Lowell (Massachusetts)
 Lowell (Michigan)
 Lowell (Nebraska)
 Lowell (New York)
 Lowell (North Carolina)
 Lowell (North Dakota)
 Lowell (Ohio)
 Lowell (Oregon)
 Lowell (Pennsylvania)
 Lowell (Vermont)
 Lowell (Washington)
 Lowell (West Virginia)
 Lowell (Wisconsin), im Dodge County
 Lowell (Town), Town(ship) im Dodge County, Wisconsin

Lowell ist der Familienname folgender Personen:
 Abbott Lawrence Lowell (1856–1943), US-amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler
 Amy Lowell (1874–1925), US-amerikanische Dichterin
 Augustus Lowell (1830–1900), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Carey Lowell (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Carol Lowell, US-amerikanische Filmproduzentin und Filmregisseurin
 Charles Russell Lowell (1835–1864), US-amerikanischer Militär
 Chris Lowell (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler

 Godfrey Lowell Cabot (1861–1962), US-amerikanischer Unternehmer

 Joan Lowell (1902–1967), US-amerikanische Schauspielerin
 John Lowell (1743–1802), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Josephine Shaw Lowell (1843–1905), US-amerikanische Sozialreformerin
 Joshua A. Lowell (1801–1874), US-amerikanischer Politiker
 Mike Lowell (* 1974), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Percival Lowell (1855–1916), US-amerikanischer Astronom
 Ralph Lowell (1890–1978), US-amerikanischer Bankier und Philanthrop
 Robert Lowell (1917–1977), US-amerikanischer Dichter
 Ross Lowell (1926–2019), US-amerikanischer Kameramann und Erfinder
 Scott Lowell (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Lovell
 Lowell Township
 LONEOS (Lowell Observatory Survey), Asteroiden-Projekt